Ujazdów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :

 Ujazdów, un quartier de Varsovie
Château d'Ujazdów (Varsovie)
dans la voïvodie de Lublin
 Ujazdów, un village du powiat de Włodawa
 Ujazdów, un village du powiat de Zamość